Fengting (kinesiska: 枫亭, 枫亭镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 100 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Fengting är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Fengting är det största samhället i trakten. Trakten runt Fengting består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian

WP:Projekt Kina